Anton von Aretin ist der Name folgender Personen:

* Anton von Aretin (Verwaltungsjurist) (1847–1921), deutscher Verwaltungsjurist, Regierungspräsident der Oberpfalz
 Anton von Aretin (Politiker) (1918–1981), deutscher Politiker der Bayernpartei